Wiener Hochquellenwasserleitung oder Wiener Hochquell(en)leitung bezeichnet:
 I. Wiener Hochquellenwasserleitung aus dem Gebiet Rax und Schneeberg im südlichen Niederösterreich (erbaut 1870–1873)
 II. Wiener Hochquellenwasserleitung aus dem Hochschwabgebiet in der Steiermark (erbaut 1900–1910)

Siehe auch:
 Wiener Wasserversorgung – ein Überblick